Milland est un patronyme porté notamment par :
 Gloria Milland (1940-), actrice italienne ;
 Ray Milland (1905-1986), acteur, réalisateur et producteur britannique.